Gran Premi de Finlàndia de Motocròs 125cc, celebrat fins al 2000
 Gran Premi de Finlàndia de Motocròs 250cc, celebrat fins al 1996
 Gran Premi de Finlàndia de Motocròs 500cc, celebrat fins al 1999
 Gran Premi de Finlàndia de MX1 i MX2, celebrat d'ençà de 2013
 Gran Premi de Finlàndia de MX3, celebrat d'ençà de 2008